WZG steht für:

 Bundesgesetz über die Währung und die Zahlungsmittel (Schweiz)
 Warenzeichengesetz (Deutschland)
 Wechselverkehrszeichengeber, Gerät, mit dem ein Wechselverkehrszeichen angezeigt wird
 Württembergische Weingärtner-Zentralgenossenschaft
 Wissenschaftszeitvertragsgesetz (nur im akademischen Sprachgebrauch, eigentlich WissZeitVG)

WZG